Trypethelium — рід лишайників родини Trypetheliaceae. Назва вперше опублікована 1804 року.

Класифікація 
До роду Trypethelium відносять 241 видів:

Примітки 

Роди грибів